Џоунсвил има више значења:
 Џоунсвил (Вирџинија)
 Џоунсвил (Јужна Каролина)
 Џоунсвил (Индијана)
 Џоунсвил (Луизијана)
 Џоунсвил (Мичиген)
 Џоунсвил (Северна Каролина)